Starzyno (gromada w powiecie płockim)
 Starzyno (gromada w powiecie puckim) (wejherowski/pucki)